Theater en film 
The Winter's Tale (Shakespeare), een toneelstuk van William Shakespeare (NL: Wintersprookje)
 The winter's tale (ballet), een ballet van Christopher Wheeldon's uit 2014 gebaseerd op het toneelstuk van Shakespeare
 The winter's tale (1967), film uit 1967, gebaseerd op het toneelstuk van Shakespeare
 The winter's tale (1968), film uit 1968, gebaseerd op het toneelstuk van Shakespeare
 The winter's tale (1999), film uit 1999, gebaseerd op het toneelstuk van Shakespeare
 Winter's tale (roman), een roman van Mark Helprin uit 1983
 Winter's Tale (2014), een film uit 2014 gebaseerd op de roman van Mark Helprin
 Winter's tale (soundtrack), filmmuziek van Hans Zimmer en Rupert Gregson-Williams voor de bovenstaande film
 The winter's tale (1910), film uit 1910 van de Thanhouser Company
 The winter's tale (1962), televisiefilm uit 1962

Muziek
 A winter's tale (David Essex), lied van David Essex uit 1982
 A winter's tale (Queen), lied van Queen uit 1995
 A winter's tale (Genesis), een lied van Genesis uit 1968
 A winter's tale (Piet Veerman), een album van Piet Veerman uit 1993
 Winter's tale (soundtrack), filmmuziek van Hans Zimmer en Rupert Gregson-Williams voor de film Winter's tale uit 2014